Polska na letnich igrzyskach olimpijskich – dokonania polskich sportowców uczestniczących w letnich igrzyskach olimpijskich.

Historia 
Oficjalnie Polacy uczestniczą w letnich igrzyskach olimpijskich od roku 1924, choć już wcześniej pojawiali się w ekipach państw zaborczych. W tym okresie Polskę reprezentowało w 25 dyscyplinach olimpijskich 1914 sportowców, z czego 1534 mężczyzn i 375 kobiet

Pierwsze medale olimpijskie dla niepodległej Polski 27 lipca 1924 roku, w Paryżu, wywalczyła czwórka kolarzy torowych w składzie Franciszek Szymczyk, Jan Łazarski, Józef Lange i Tomasz Stankiewicz – medal srebrny. Kilkanaście minut później medal brązowy w jeździeckim konkursie skoków zdobył indywidualnie Adam Królikiewicz na koniu Picador.

Pierwszy złoty medal zdobyła dyskobolka Halina Konopacka w 1928.

Pierwszym polskim sportowcem, który na jednych igrzyskach olimpijskich wywalczył dwa medale dla niepodległej Polski był jeździec Michał Antoniewicz, 1928 r. – srebro w konkursie skoków na koniu Readgledt i brąz we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego na klaczy Moja Miła.

Trzy medale jako pierwsza zdobyła w 1964 r. lekkoatletka Irena Szewińska – złoty w sztafecie 4x100 m oraz srebrne w biegu na 200 m i skoku w dal. Trzej polscy sportowcy zdobyli na jednych igrzyskach po dwa złote medale: Witold Woyda w indywidualnym i drużynowym turnieju florecistów w 1972 r., Arkadiusz Skrzypaszek w 1992 r. w pięcioboju nowoczesnym – indywidualnie i drużynowo oraz Robert Korzeniowski w chodzie na 20 i 50 km w 2000 r.

Najwięcej medali (32) Polska zdobyła na Igrzyskach w Moskwie w 1980, zaś najwięcej złotych medali (7) przywozili Polacy czterokrotnie z igrzysk w: Tokio, Monachium, Montrealu, oraz Atlancie.

Polska po odzyskaniu niepodległości nie brała udziału w igrzyskach dwukrotnie - w 1920 z powodu udziału w wojnie polsko-bolszewickiej, a w 1984 Polska, podobnie jak większość krajów bloku wschodniego, zbojkotowała Igrzyska w Los Angeles.

Od roku 2000 polscy medaliści olimpijscy otrzymują po zakończeniu kariery świadczenie pieniężne zwane emeryturą olimpijską.

Medale dla Polski na letnich igrzyskach olimpijskich

Medale według dyscyplin sportowych

Medale według igrzysk

Polska w klasyfikacjach medalowych

Polscy multimedaliści

Miejsca punktowane i zdobyte punkty

Zobacz też 
 Polscy olimpijczycy
 Polska na zimowych igrzyskach olimpijskich

Uwagi

Przypisy 

!